Frei steht für:
 frei im Sinne von selbstbestimmt, siehe Freiheit
 Frei (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Frei im Frachtgewerbe, siehe Frei Haus
 Frei (Musikgruppe), österreichische Musikgruppe
 Frei (LaFee-Album), Studioalbum von LaFee
 Frei (Polarkreis-18-Album), Studioalbum von Polarkreis 18
 Frei!, Studioalbum der Wise Guys

Orte:
 Frei (Norwegen), Kommune in Norwegen
 Frei (Gemeinde Rottenbach), Ortschaft in Rottenbach (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Österreich

FREI steht als Abkürzung für:
 Bahnhof Reinheim (Odenw) (DS100-Code)

Siehe auch:
 Frai
 Fray
 Frey
 Fry
 Wiktionary: frei